Трощенко — фамилия:

 Трощенко, Валерий Трофимович (1929—2022) — советский учёный в области механики.
 Трощенко, Владимир  Николаевич (род. 1954) — советский и российский артист балета и хореограф.
 Трощенко, Наталья Владимировна (1933—1986) — советский кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Трощенков